Святополк-Четвертинская — женская форма фамилии .
 Святополк-Четвертинская, Мария Антоновна (в браке Нарышкина; 1779—1854) — фрейлина, жена обер-егермейстера Д. Л. Нарышкина, фаворитка императора Александра I.
 Святополк-Четвертинская, Надежда Борисовна (в браке княгиня Трубецкая; 1812—1909) — фрейлина, статс-дама, благотворительница, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.